Верх-Аллакский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Аллак.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 587 человек, в том числе 289 мужчин и 298 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок 3 Интернационал,
 село Верх-Аллак,
 посёлок Михайловка.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края